Libre Journal de la France courtoise
Radio Courtoisie#Radio Solidarité